Animismus (von lateinisch animus „Seele; Gefühl, Gemüt“) steht für:
 Animismus (Religion), Glaube an die Allbeseeltheit der Natur sowie Religionstheorie des 19. Jahrhunderts
 Animismus (Psychologie), nach Jean Piaget ein Stadium der geistigen Entwicklung von Kleinkindern
 Animismus (Psychosomatik), Krankheitstheorie von Georg Ernst Stahl (1659–1734)

Siehe auch:
 Sibirischer Animismus (Schamanismus)
 Animatismus (Präanimismus)
 Animalismus (der Mensch als Teil der Tierwelt)